«Obvious» - третий и последний сингл с альбома Turnaround ирландской группы Westlife.

Сингл «Obvious», релиз которого состоялся в феврале 2004 года, стал последней записью группы в прежнем составе. Практически сразу после его выхода коллектив покинул Брайан Макфадден. Сингл вошёл в Top 3 национальных хит-парадов Великобритании и Ирландии. Музыкальное видео на песню было снято на пляже Ашвем в Гоа, Индия, британскими режиссёрами Максом Дживой и Дэнией Паскуини.

Список композиций 
 UK CD1
 "Obvious" (Single Remix) - 3:33
 "I'm Missing Loving You" - 4:07
 "To Be With You" (Live) - 3:18
 "Obvious" (Video) - 3:33
 "Obvious" (Making Of The Video) - 2:00

 UK CD2
 "Obvious" (Single Remix) - 3:33
 "Westlife Hits Medley" (Flying Without Wings/My Love/Mandy) - 8:11

 Австралия
 "Obvious" (Single Remix) - 3:33
 "Lost In You" - 4:23
 "Westlife Hits Medley" (Flying Without Wings/My Love/Mandy) - 8:11
 "Obvious" (Video) - 3:33
 "Obvious" (Making Of The Video) - 2:00

Позиции в чартах

Кавер-версии 
В 2005 году австралиец Энтони Колли, занявший в 2004 году второе место на шоу Australian Idol, записал кавер-версию песни для своего дебютного альбома.

Примечание

Ссылки 
 Видеоклип на песню «Obvious»
 Официальный сайт Westlife

Синглы Westlife
Песни на английском языке